Функція ймовірностей у теорії ймовірностей — найпоширеніший спосіб охарактеризувати дискретний розподіл.

Визначення

Функція довільної імовірності 

Нехай  є ймовірнісною мірою на , тобто визначений ймовірнісний простір , де  позначає борелівську -алгебру на .

Визначення 1. Ймовірнісна міра називається дискретною, якщо її носій  є не більш, ніж зліченним, тобто існує не більш, ніж зліченна підмножина  така, що .

Визначення 2.Функція , визначена в такий спосіб:
 
називається функцією ймовірності .

Функція ймовірності випадкової величини 

Визначення 3. Нехай  — випадкова величина (випадковий вектор). Тоді вона індукує ймовірнісну міру  на , що називається розподілом. Випадкова величина називається дискретною, якщо її розподіл дискретний. Функція ймовірності  випадкової величини  має вид:
 .
чи коротше
 ,
де .

Властивості функції ймовірності 

З властивостей імовірності очевидно випливає:
 .
 .
 Функція розподілу випадкової величини може бути виражена через її функцію імовірності:
 .
 Якщо , те
 ,
 ,
де  — функція імовірності вектора , а  - функція імовірності величини . Це властивість очевидна узагальнюється для випадкових векторів розмірності . 
 Математичне сподівання функції від дискретної величини, якщо воно існує, має вид:
 ,
за умови що ряд у правій частині є абсолютно збіжним.

Приклади дискретних розподілів 

 Розподіл Бернуллі;
 Біноміальний розподіл;
 Геометричний розподіл;
 Гіпергеометричний розподіл;
 Логарифмічний розподіл;
 Від'ємний біноміальний розподіл;
 Розподіл Пуассона;
 Дискретний рівномірний розподіл;
 Мультиноміальний розподіл.

Типи розподілів імовірності